

Styczeń 2014

Luty 2014

Marzec 2014

Kwiecień 2014

Maj 2014

Czerwiec 2014

Lipiec 2014

Sierpień 2014

Wrzesień 2014

Październik 2014

Listopad 2014

Grudzień 2014